Felaniella cornea är en musselart som först beskrevs av Reeve 1850.  Felaniella cornea ingår i släktet Felaniella och familjen Ungulinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
cornea